Messimy est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités 
Adolphe Messimy (°1869 - †1935), militaire puis homme politique français.

Communes 
 Messimy (Rhône), commune française située dans le département du Rhône.
 Messimy-sur-Saône est une commune française, située dans le département de l'Ain.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France